Ротарија има више значења:

 Ротарија (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ротарија (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији